Die Polnische Legion(en) bezeichnet folgende polnische, militärische Einheiten in verschiedenen Epochen und Ländern:

 Légions polonaises, 1796 von Jan Henryk Dąbrowski in Mailand und 1798 von General Kniaziewicz in Straßburg mit Genehmigung der französischen Regierung aufgestellte Truppen
 Polnische Legion (Portugal), 1833 von Józef Bem geplante, aber in der Aufstellung gescheiterter Verband emigrierter Polen aus Frankreich für den portugiesischen König Peter I. 
 Polnische Legionen in Ungarn, gegründet von Józef Wysocki während der Revolution von 1848/49 im Kaisertum Österreich
 Polnische Legionen (1914–1918), unabhängige Formation der k.u.k. Armee